Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри II () — боксёрский двенадцатираундовый поединок в тяжёлой весовой категории между непобежденными ранее чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и  Тайсоном Фьюри, который ранее обладал титулами чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO, WBO и журнала «The Ring». Кроме на кону в поединке стоял вакантный титул чемпиона по  версии журнала «The Ring»

Этот поединок стал вторым для боксёров. Первый бой состоялся 1 декабря 2018  года в Стэйплс-центре (Лос-Анджелес, США). По ходу боя доминировал Фьюри, но Уайлдер дважды отправлял его в нокдаун (в 9 и 12 раундах). В итоге поединок продлился все отведенные двенадцать раундов и завершился ничьей раздельным судейским решением.

Поединок состоялся 22 февраля 2020 года на базе гостинично-развлекательного комплекса «MGM Grand» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тайсон Фьюри доминировал на протяжении всего поединка, работая срывая атаки противника и сближаясь с ним. В третьем и пятом раунде претендент дважды отправлял чемпиона в нокдаун. В 7-м раунде один из секундантов Уайлдера выбросил полотенце и рефери остановил поединок. На момент остановки поединка Фьюри лидировал на всех трёх судейских записках (58:53, 59:52 — дважды).

Предыстория

О боксерах 
Деонтей Уайлдер дебютировал на профессиональном ринге 15 ноября 2008 года, после завоевания бронзовой медали на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине в весовой категории (до 90 кг). К январю 2015 года на счету Уайлдера было 32 проведенных поединка, досрочно победив во всех. 17 января 2015 года Деонтей Уайлдер победил по очкам чемпиона мира по версии WBC  в весовой категории более 91 кг Бермейна Стиверна став новым чемпионом. В период с 2015 по 2019 годы Деонтей Уайлдер провёл десять успешных защит своего титула против следующих соперников: Эрика Молину (23-2) — нокаут в 9-м раунде, Жоана Дюапу (32-2) — технический нокаут в 11-м раунде, Артура Шпильку (20-1) — нокаут в 9-м раунде, Криса Арреолу (36-4-1) — отказ от продолжения поединка после 8-го раунда, Джеральда Вашингтона (18-0-1) — технический нокаут в 5-м раунде, реванш с Бермейном Стиверном (25-2-1) — нокаут в 1-м раунде, Луиса Ортиса (28-0) — технический нокаут в 10-м раунде, Тайсона Фьюри (27-0) — ничья раздельным решением судей, Доминика Бризила (20-1) — нокаут в 1-м раунде и реванш с Луисом Ортисом (31-1) — нокаут в 7-м раунде. Таким образом к моменту второго поединка с Фьюри на счету Деонтея Уайлдера было 43 поединка, 42 из которых были выиграны (41 досрочно) и 1 ничья.

Тайсон Фьюри дебютировал на профессиональном ринге 6 декабря 2008 года. 28 ноября 2015 года Фьюри победил единогласным судейским решением украинского боксёра Владимира Кличко (64-3) и отобрал у него чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и журнала The Ring, а также титул . После победы над Кличко Фьюри объявил о завершении карьеры профессионального боксёра и был лишен всех титулов, кроме линейного, но в 2018 году он заявил о возобновлении карьеры. В июне—августе 2018 года Тайсон провёл два поединка победив Сефера Сефери (23-1) и Франческо Пьянету (35-4-1). 1 декабря 2018 года Фьюри провёл поединок с чемпионом мира во версии WBC Деонтеем Уайлдером, но поединок завершился вничью. После ничьей с Уайлдером, в 2019 году Фьюри провёл два поединка последовательно победив Тома Шварца (24-0) и Отто Уаллина (20-0).

Первый поединок

Подготовка ко второму бою

Прогнозы

Ход поединка 
С первых минут боя Фьюри начал работать первым номером, выбрасывая большое количество точных ударов и мало пропуская в ответ. Уайлдер старался работать джебом, но явно уступал сопернику в скорости.

Во втором раунде Деонтей несколько раз попал справа, но не смог потрясти Фьюри и под конец раунда оказался зажат в углу и пропустил несколько силовых ударов.

В третьем раунде Фьюри взвинтил темп и начал всё чаще вкладываться в удары. В концовке раунда Тайсон пробил мощный правый боковой в заднюю часть головы, отправив Уайлдера в тяжёлый нокдаун. Уайлдер поднялся, но выглядел потрясённым.

Четвёртый раунд также прошёл с преимуществом Фьюри, который подчас просто избивал оппонента. Уайлдер заряжался на удар справа, но смотрелся сильно уставшим и растерянным. В перерывах между раундами у чемпиона сочилась из уха кровь.

В пятом раунде Фьюри провёл затяжную серию ударов, завершающим попаданием по корпусу отправив Деонтея на настил. Уайлдер встал и с трудом продержался до гонга.

Шестой раунд прошёл в сумбурной возне с клинчами и редкими разменами, в которых предпочтительнее выглядел Фьюри. Уайлдер же выдохся окончательно и почти не выбрасывал ударов.

В начале седьмого раунда Фьюри в очередной раз зажал соперника в углу и принялся обрабатывать его мощными ударами, после чего секунданты Уайлдера выбросили полотенце. Рефери остановил избиение, зафиксировав победу Тайсона Фьюри техническим нокаутом.

Андеркарт

После боя 
Деонтей пытался оправдать плохой для него бой

Примечания

Ссылки 

Боксёрские поединки
2020 год в боксе
События 22 февраля
Февраль 2020 года
Спорт в США в 2020 году
Международные спортивные соревнования в Неваде
Международные соревнования по боксу в США
Чемпионаты мира в США
Чемпионаты мира в 2020 году